

Sigle 

Le sigle AXN peut signifier :
 acide xénonucléique, un ADN de synthèse où l'une des bases au moins est remplacée par une biomolécule conçue par l'homme ;
 Action Extreme Network, une chaîne de télévision numérique propriété de Sony Channel.

Code 
Le code AXN peut faire référence à :
 .